

Биография 
Родилась в Москве.

Училась в Краснопресненской художественной школе. Преподаватель Комар Виталий Анатольевич.

Училась в Кропоткинской художественной школе. Преподаватель Меламид Александр Данилович.

Училась в московском МВХПУ им. Калинина на живописном отделении.

Училась в Московской государственной академии им. С.Г. Строганова на факультете художественной керамики.

Персональные выставки: Дом журналистов (Москва). Дом литераторов (Москва). Центр русско-польской дружбы (Варшава). Работы находятся в частных собраниях Польши, США, Англии, Китае, галереях Праги.
Принимала участие в храмовой росписи (фрески): В храме Успения Богородицы в Вешняках, в храме Живоначальной Троицы в Хорошове (Годуновском). Ряд композиций выполнены самостоятельно.

Работала иллюстратором в журналах: "Студенческий меридиан", "Литературная учёба" и других.

Последнее время является составителем ,главным художником и иллюстратором сборников прозы для детей младшего возраста.
Издательства: «Смирение», «Зерна», «Русский Хронограф», «Малыш» др. Для этих издательств выполнено множество проектов обложек для книг. Член Московского союза художников с 2003 года.

Примечания 

Художники России